Stolzenburg steht für:

 Stolzenburg (Schönwalde), ein Ortsteil der Gemeinde Schönwalde in Vorpommern
 deutscher Name von Slimnic in Rumänien
 deutscher Name von Stolec (Dobra) in Polen

Burgen:
 Stolzenburg (Eifel) bei Kall im nordrhein-westfälischen Kreis Euskirchen
 Stolzenburg (Nordpfälzer Bergland) im Nordpfälzer Bergland
 Stolzenburg (Pfälzerwald) im Pfälzerwald
 Stolzenburg (Tabarz) bei Tabarz im Thüringer Wald

Personen:

 Eduard Stolzenburg (1853–1924), preußischer Generalleutnant
 Enrico Stolzenburg (* 1973), deutscher Theaterregisseur
 Norbert Stolzenburg (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Silvia Stolzenburg (* 1974), deutsche Schriftstellerin
 Tim Stolzenburg (* 1969), deutscher Musiker
 Gejza Bukowski von Stolzenburg (1858–1937), österreichischer Geologe
 Wieland Stolzenburg (* 1985), deutscher Autor und Beziehungspsychologe

Siehe auch:
 Stolzenberg